Il gruppo della rosasite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della rosasite 
 Malachite
 Mcguinnessite
 Nullaginite
 Rosasite

Note 

Rosasite